Prawo i porządek: sekcja specjalna (ang. Law & Order: Special Victims Unit) – dramatyczny amerykański, kryminalny serial telewizyjny emitowany przez NBC, który miał swoją premierę 20 września 1999 roku. Twórcą serialu jest Dick Wolf. W Polsce serial jest emitowany przez kanał telewizyjny 13 Ulica od 26 stycznia 2009. Dawniej emitowany był w TVP1 pod tytułem Prawo i bezprawie. Serial jest pierwszym spin-offem serialu Prawo i porządek.

Fabuła 
Serial opowiada o codziennej pracy nowojorskich detektywów, którzy zajmują się prowadzeniem śledztw w przestępstwach na tle seksualnym.

Przegląd sezonów

Obsada 
Legenda:

Główna obsada

Obecni

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Oficjalna strona serialu Prawo i porządek: sekcja specjalna (ang.)

Seriale telewizyjne emitowane od 1999
Amerykańskie telewizyjne seriale kryminalne
Programy telewizji NBC
Filmy, których akcja toczy się w Nowym Jorku